Het Kampioenschap van Zürich 1996 was de 83ste editie van deze wielerkoers (ook wel bekend als Züri-Metzgete) en werd verreden op 25 augustus, in en rond Zürich, Zwitserland. De koers was 232 kilometer lang en maakte deel uit van de wereldbeker. Aan de start stonden 194 renners, van wie 131 de finish bereikten.

Uitslag

Externe link 
  Officiële website

Eendagswielerwedstrijd in 1996
1996